|-
| (90201) 2003 AW64||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90202) 2003 AU65||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90203) 2003 AY68||||9 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90204) 2003 AV70||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90205) 2003 AV71||||6 січня 2003||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (90206) 2003 AO72||||11 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90207) 2003 AB74||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90208) 2003 AP76||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90209) 2003 AM78||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90210) 2003 AT79||||11 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90211) 2003 AO80||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90212) 2003 AU80||||12 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90213) 2003 AH81||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90214) 2003 AP81||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90215) 2003 AC82||||12 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90216) 2003 AS85||||11 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90217) 2003 AH87||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90218) 2003 BC||2003 BC||16 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90219) 2003 BC2||||25 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90220) 2003 BQ2||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90221) 2003 BF8||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90222) 2003 BD11||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90223) 2003 BD13||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90224) 2003 BB14||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90225) 2003 BH14||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 90226 Byronsmith||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90227) 2003 BM19||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90228) 2003 BN19||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90229) 2003 BV20||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90230) 2003 BO24||||25 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90231) 2003 BJ25||||25 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90232) 2003 BD27||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90233) 2003 BG27||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90234) 2003 BP33||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90235) 2003 BF35||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90236) 2003 BL43||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90237) 2003 BR44||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90238) 2003 BZ44||||27 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90239) 2003 BF47||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90240) 2003 BH48||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90241) 2003 BG49||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90242) 2003 BF52||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90243) 2003 BZ53||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90244) 2003 BA59||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90245) 2003 BD60||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90246) 2003 BP61||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90247) 2003 BQ61||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90248) 2003 BO63||||28 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90249) 2003 BU63||||28 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90250) 2003 BY63||||28 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90251) 2003 BA64||||28 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90252) 2003 BA66||||30 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90253) 2003 BT66||||30 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90254) 2003 BN68||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90255) 2003 BM69||||30 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90256) 2003 BQ72||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90257) 2003 BS72||||28 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90258) 2003 BJ80||||31 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90259) 2003 BU81||||31 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90260) 2003 BC83||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90261) 2003 BG83||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90262) 2003 BH87||||26 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90263) 2003 CO||2003 CO||1 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90264) 2003 CC1||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90265) 2003 CL5||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90266) 2003 CM5||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90267) 2003 CW6||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90268) 2003 CT8||||1 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90269) 2003 CD9||||2 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90270) 2003 CX9||||2 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90271) 2003 CD10||||2 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90272) 2003 CM16||||7 лютого 2003||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (90273) 2003 CC19||||8 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90274) 2003 CH20||||9 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90275) 2003 DM||2003 DM||19 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90276) 2003 DE2||||22 лютого 2003||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (90277) 2003 DS7||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90278) 2003 DH9||||24 лютого 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 90279 Devetsil||||26 лютого 2003||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (90280) 2003 DY10||||26 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90281) 2003 DQ15||||27 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (90282) 2003 DS20||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90283) 2003 DH22||||28 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90284) 2003 EO8||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90285) 2003 EV9||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90286) 2003 EB11||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90287) 2003 EV12||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 90288 Даллів (Dalleave)||||6 березня 2003||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (90289) 2003 EB20||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90290) 2003 EX20||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90291) 2003 EL21||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90292) 2003 EN21||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90293) 2003 EH22||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90294) 2003 EX26||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90295) 2003 ES28||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90296) 2003 EY29||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90297) 2003 EL31||||7 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90298) 2003 EA32||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90299) 2003 ED34||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90300) 2003 EJ40||||8 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

90200